Фосфоенолпіруваткарбоксилаза (ФЕП-карбоксилаза) являє собою фермент із сімейства карбоксилаз, який зустрічається у рослин та деяких бактерій. Він каталізує приєднання бікарбонату (НСО3−) до фосфоенолпірувату (ФЕП) з утворенням чотирьох вуглецевих сполук оксалоацетату та неорганічного фосфату[1]:

ФЕП + НСО3− → оксалоацетат + Фн

Карбоксилази